Herrnthann ist der Ortsname von

 Herrnthann (Massing), Ortsteil des Marktes Massing, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Herrnthann (Rettenbach), Ortsteil der Gemeinde Rettenbach, Landkreis Cham, Bayern